Liesecke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Liesecke (1931–2019), deutscher Landschaftsarchitekt und Hochschullehrer für Bautechnik im Landschaftsbau
 Rudolf Liesecke (1906–1995), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof